Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Shūzō Matsuoka che hanno battuto in finale Dirk Dier e Alexander Mronz che si sono ritirati sul punteggio di 2-3.

Teste di serie

 Roger Smith /  Kenny Thorne (semifinali)
 Andrew Kratzmann /  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)

 Paul Hand /  Chris Wilkinson (primo turno)
 Mathias Huning /  Adam Malik (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1993